«Пи́тер Пэн» () — 14-й полнометражный мультфильм, фильм-мюзикл и экранизация одноимённой пьесы (1904) сэра Джеймса Мэтью Барри «Питер Пэн, или Мальчик, который не хотел расти» (англ. Peter Pan, or The Boy Who Wouldn't Grow Up) в жанре фэнтези и приключения 1953 года. Был снят киностудией Walt Disney Productions в сотрудничестве с компанией RKO Radio Pictures, выступившей дистрибьютером.

Идея создания киноленты зародилась в 1935 году, во время производства «Белоснежки и семи гномов», но работа над ней стартовала не раньше 1939 года.

У мультфильма есть сиквел «Возвращение в Нетландию», выпущенный в 2002 году.

Сюжет 
Лондон, начало XX века. В семье Дарлинг старшая дочь, Венди, часто рассказывает своим братьям Джону и Майклу истории о Питере Пэне — весёлом и никогда не взрослеющем мальчике, живущем на волшебном острове. Родители относятся к этим историям как к сказкам, а к их герою — как к кому-то несуществующему. Но, когда они как-то вечером уходят на приём, оставив детей одних дома, Питер Пэн в компании феи Динь-Дилинь прилетает к ним за своей тенью, которую он потерял в свой прошлый визит. Разбуженная шумом Венди помогает Питеру пришить тень и узнаёт, что тот прилетает к ним послушать истории о себе в её исполнении. Огорчённая девочка сообщает ему, что это её последняя ночь в детской, и завтра она переедет в отдельную комнату, а значит станет взрослой. Питер предлагает ей отправиться вместе с ним в фантастическую страну Нетландию (тот самый волшебный остров), где никто из детей никогда не вырастает. Венди будит своих братьев, и все трое, воспользовавшись пыльцой Динь-Дилинь, улетают в эту страну.

В Нетландии на друзей внезапно нападают пираты, возглавляемые капитаном Крюком. Когда-то между Питером и Крюком состоялся поединок, в ходе которого Питер отрезал ему левую руку и скормил её крокодилу. Теперь крокодил всюду преследует капитана, чтобы съесть его целиком, а предвещает его приближение звон будильника, также когда-то им проглоченного. За этот инцидент Крюк ненавидит Питера и желает убить его. Питер отвлекает пиратов и велит Динь проводить Венди с братьями в его убежище на острове. Ревнивая фея, увидевшая в Венди соперницу, прилетает на остров быстрее детей и говорит Пропащим Мальчишкам — команде Питера, состоящей из приведённых им на остров сирот, — что Питер приказал им сбить девочку. Мальчишкам это почти удаётся, но в последний миг Венди спасает Питер. Он выговаривает товарищам, а узнав, что всё подстроила Динь, прогоняет её на неделю. Обиженная Динь улетает прочь.

Питер решает показать Венди Нетландию и отправляется с ней к русалкам. Хоть Венди и очарована, ей не нравится, что Питер постоянно рисуется. Тем временем Джон ведёт Майкла и Пропащих Мальчишек выслеживать индейцев, но все они сами попадают к ним в руки. Вождь обвиняет их в похищении его дочери, Тигровой Лилии, и грозит им расправой в случае её невозвращения. Однако на самом деле Тигровую Лилию украл Крюк в надежде узнать от неё, где находится тайное убежище Пэна. Питер и Венди замечают их, и Питер с помощью хитрой уловки спасает дочь вождя. В честь этого индейцы устраивают ночной праздник, а Тигровая Лилия целует Питера в знак благодарности. Венди сердится на него за это и уходит.

Крюк выслеживает и похищает Динь и, играя на её ненависти к Венди, наконец-то вытягивает из неё информацию об убежище своего врага. Заперев фею, он устраивает облаву на это место. В это время Венди решает, что пора возвращаться домой, и Пропащие Мальчишки под впечатлением её рассказа о маме тоже соглашаются улететь, к великому раздражению Питера. Но, оказавшись снаружи, дети пленяются пиратами, а Крюк оставляет Питеру замаскированную бомбу. На корабле пираты предлагают детям либо стать одними из них, либо «пройтись по доске», и Венди, подавая всем пример, выбирает второе. На их счастье, Динь освобождается и прилетает к Питеру как раз в тот момент, когда бомба вот-вот должна взорваться, и он успевает спастись. Он летит на корабль, освобождает свою команду, а сам вступает в бой с капитаном. Тот почти побеждает его, но Питер всё же одерживает верх, и Крюк вынужденно спасается бегством от крокодила, а пираты следуют за ним на шлюпке. По просьбе Питера, Динь осыпает весь корабль пыльцой, и он по воздуху направляет его в Лондон. Так Венди, Джон и Майкл возвращаются домой (Пропащие Мальчишки всё-таки остаются в Нетландии), и, когда приходят родители, Венди говорит им, что готова стать взрослой. Выглянув в окно, она видит, что по небу плывёт корабль из облаков. Даже её папа, временами строгий и вспыльчивый, вспоминает, как когда-то видел нечто подобное, и они втроём с мамой смотрят на это чудо.

Роли озвучивали 
 Бобби Дрисколл — Питер Пэн
 Кэтрин Бомонт — Венди Дарлинг
 Ганс Конрид — капитан Джеймс Крюк/мистер Джордж Дарлинг/Питер Пэн (некоторые из реплик)
 Билл Томпсон — мистер Сми/другие пираты
 Хэзер Эйнджел — миссис Мэри Дарлинг
 Пол Коллинс — Джон Дарлинг
 Томми Ласк — Майкл Дарлинг
 Роберт Эллис — Мишка
 Джеффри Сильвер — Нямс
 Стаффи Сингер — Проныра
 Джонни Макговерн — Близнецы
 Кэнди Кандидо — индейский вождь/Питер Пэн (некоторые из реплик)
 Маргарет Керри — Динь-Дилинь (модель)/1-я русалка (голос)
 Джун Форей — скво/2-я русалка
 Том Конуэй — рассказчик

История создания 
Первые эскизы персонажей «Питера Пэна» появились в студии Диснея в 1940 году, когда студия работала над фильмом «Несговорчивый дракон». Особенно трудно шла работа над образом Капитана Крюка.
В то время художники студии Диснея часто калькировали живых актёров, как прообразы для своих мультипликационных героев. Моделью маленькой феи Динь-Дилинь послужила типичная «девушка с календаря», Маргарет Керри. Также она озвучивала одну из русалок (та, что рыжая).

Отзыв критика 
В 1953 году вышел на экран полнометражный фильм «Питер Пэн». Этот прекрасный и точный пересказ фантастической повести Джеймса Барри с такими яркими персонажами, как Фея Динь-Динь и Капитан Крюк, стал одной из самых крупных удач диснеевской студии.

Ремейк 

После успеха студии Disney, последняя объявила об адаптациях своих мультфильмов с живыми актёрами, включая Малефисента, Золушка, Книга джунглей и Красавица и чудовище. Среди них также будет перезапущен и «Питер Пэн». Режиссёром фильма выступил Дэвид Лоури, а сценаристом Тоби Хэлбрукс. Премьера фильма состоится на Disney+ 28 апреля 2023 года.

Примечания

Ссылки 
 

Мультфильмы 1953 года
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Мультфильмы о Питере Пэне
Мультфильмы о пиратах
Фильмы об индейцах
Мультфильмы о русалках
Мультфильмы в жанре фэнтези
Фильмы о Лондоне
Рисованные мультфильмы США 1950-х годов
Молодёжные фильмы
Мультфильмы Walt Disney Animation Studios
Фильмы США 1953 года
Мультфильмы США 1953 года
Мультфильмы Уилфреда Джексона
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем
Мультфильмы Хэмильтона Ласки
Мультфильмы Клайда Джероними